Germershausen ist der Name folgender Orte:
 Germershausen, Ort im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Germershausen (Oberweimar), Ort im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Germershausen ist der Familienname folgender Personen:
 Germershausen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

 Andreas Germershausen (* 1952), deutscher Ethnologe und Verwaltungsmitarbeiter
 Arthur Germershausen (1849–1913), deutscher Verwaltungsjurist und Richter
 Christian Friedrich Germershausen  (1725–1810), deutscher Geistlicher, Schriftsteller und Herausgeber
 Erich Germershausen (1906–1990), deutscher Politiker (FDP), MdL Hessen
 Raimund Germershausen (1935–1997), deutscher Ingenieur und Industriemanager, federführender Entwickler der Rheinmetall 120-mm-Glattrohrkanone